Thomas Richter (Görlitz, Német Demokratikus Köztársaság, 1980. augusztus 19. –) német labdarúgókapus.

További információk 
Thomas Richter adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1980-ban született személyek
Görlitziek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az SV Elversberg labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
Az SV Wehen Wiesbaden labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek